Denne liste over fredede fortidsminder i Lyngby-Taarbæk Kommune viser alle fredede fortidsminder i Lyngby-Taarbæk Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Lyngby-Taarbæk Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Lyngby-Tårbæk Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments